A Radio Unama FM 105,5 MHz, é uma emissora vinculada a Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia e instituída pela Unama como resultado de um projeto iniciado há cinco anos, e autorizado pelo Ministério das Comunicações e ANATEL a funcionar a partir de setembro de 2005.

Seus estúdios encontram se  Universidade da Amazônia na  Rodovia BR-316, Km 3, s/n 6° andar - Ananindeua.

O Parque de Transmissão fica na rua Alfredo Calado no bairro Miritizal no município de Marituba.

Desde o dia 16 de dezembro de 2018, a emissora passou a executar programação musical somente com músicas do segmento jovem/pop, o que pode fazer com que a UNAMA FM se torne mais uma rádio jovem em Belém, com a diferença de estar mesclada com jornalismo e esporte, em cadeia com a Rádio Clube.

História
No ar, oficialmente, desde o dia 21 de outubro de 2005, a Rádio Unama FM é uma emissora educativa, mas sintonizada com as novas tendências de mercado e de audiência, alcançando ouvintes em toda a área Metropolitana de Belém e municípios adjacentes, como Abaetetuba, Barcarena, Bragança , Castanhal e outros.

Programas 
 Baixa Intensidade
 Bom Dia Unama
 Cafezinho
 Cinematic
 Clube da Insônia
 Depois da Chuva
 Discagem Direta do Ouvinte
 Educação em Movimento
 Então foi Assim (produzido pela Abravídeo)
 Estúdio BR
 Festa Black
 Full Jazz
 Globalizando
 Hype
 Jornada Esportiva (com a Rádio Clube AM 690)
 Jukebox
 Lições de Samba
 Madrugada 105
 Máquina Pop
 Musical 105
 Radiofone
 Radio Jornal 30 Minutos
 Radiola
 Retrô 105
 Roda de Choro (Rádio Câmara da Câmara dos Deputados)
 Seleção Brasileira
 Seleção Radiola
 Sintonia 105
 Som Pará
 Sonar
 Unama Esportes
 Unama Love Hits
 Vozes do Brasil (Parceria com a Rádio Vozes) 
 Zona Rock

Ligações externas 
 

Unama FM
Estações de rádio fundadas em 2005
2005 no Pará